Dona Josefa do México (em Castelhano: Josefa de Iturbide y Huarte; Guanajuato, 22 de dezembro de 1814 – Cidade do México, 5 de dezembro de 1891), era filha do Imperador Agostinho I do México, e de sua esposa, Ana Maria de Huarte; recebeu o título de "Princesa Mexicana" durante o reinado de seu pai pelo Congresso Constituinte e "Princesa de Iturbide" durante o Segundo Império pelo Imperador Maximiliano I.

Biografia 
Josefa nasceu na Nova Espanha, quando a colônia ainda estava sob o controle do rei da Espanha e governada pelo vice-rei da Nova Espanha. Nasceu durante o período da Guerra da Independência Mexicana, que catapultou seu pai para a fama e garantiu seu lugar no trono imperial mexicano.

Os Iturbides originaram-se da pequena nobreza espanhola de ascendência basca, que veio para o México em meados do século XVIII. Josefa tinha três irmãos mais velhos, Agostinho Jerónimo, Sabina e Joana, e vários irmãos mais novos: Ángel, María de Jesus, Maria Dolores, Salvador, Felipe e Agostinho Cosme. Ela foi batizada como católica romana.

Ela foi designada "Princesa do México" após a ascensão de seu pai em 1822. Ela foi referida como Sua Alteza ao invés de Alteza Imperial, que foi reservada para o Príncipe Imperial. Em 1823, durante os últimos dias do Império Mexicano, Josefa era a sétima na linha de sucessão ao trono, depois de seus quatro irmãos e duas irmã mais velha. Seu pai abdicou do trono após menos de 10 meses de reinado e a família real foi exilada do México. Em 11 de maio de 1823, a família real e alguns servos embarcaram no navio inglês "Rawlins", com destino a Livorno, no Grão-Ducado da Toscana. Lá seu pai alugou uma pequena casa de campo e começou a escrever suas memórias. Sob pressão da Espanha, o Grão-Ducado expulsou a família Iturbide e eles se mudaram para a Inglaterra. 

Seu pai retornou ao México e foi executado em 9 de julho de 1824, em Padilla, Tamaulipas. A Imperatriz-viúva Ana Maria mudou sua família, incluindo Josefa, para os Estados Unidos. Eles moravam em Washington, DC e na Filadélfia.

Decreto do primeiro império 
O Soberano Congresso Constituinte Mexicano decretou em 22 de junho de 1822 o seguinte: Artigo 1. A Monarquia Mexicana, além de moderada e constitucional, também é hereditária.
 Artigo 2. Consequentemente, a Nação chama a sucessão da Coroa por morte do atual Imperador, seu filho mais velho, Sr. D. Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte. A Constituição do Império determinará a ordem de sucessão do trono.
 Artigo 3. O príncipe herdeiro será chamado de "Príncipe Imperial" e terá o título de Alteza Imperial.
 Artigo 4. Os filhos e filhas legítimos de SMI serão chamados de "Príncipes Mexicanos", e terão o título de Alteza.
 Artigo 5. O Sr. José Joaquín de Iturbide y Arreguí, Pai da SMI, é condecorado com o título de “Príncipe da União” e o título de Alteza, durante sua vida.
 Artigo 6. Da mesma forma, o título de "Princesa de Iturbide" e o tratamento de Alteza, durante sua vida, são concedidos à Sra. María Nicolasa de Iturbide y Arámburo, irmã do Imperador.

Decreto do segundo império 
O Imperador Maximiliano I decretou em 16 de setembro de 1865 o seguinte: Artigo 1. O título vitalício de "Príncipes de Iturbide" é concedido a D. Agustín e D. Salvador, netos do Imperador Agustín de Iturbide, bem como à sua filha Dª. Josefa de Iturbide.
 Artigo 2. Os Príncipes mencionados no artigo anterior, terão o tratamento de Alteza, e terão classificação após a família reinante.
 Artigo 3. Este título não é hereditário, e caso os mencionados príncipes tenham sucessão legítima, o Imperador reinante ou a Regência se reservam o direito de outorgar o referido título, em cada caso, àquele ou aos seus sucessores que julgarem convenientes.
 Artigo 4. Em virtude dos acordos feitos com os membros da família Iturbide, a partir de hoje o Imperador se encarrega da tutela e curatela dos mencionados príncipes Agustín e Salvador de Iturbide, nomeando a princesa Josefa de Iturbide como co-guardiã.
 Artigo 5. O brasão que os mencionados Príncipes usarão, será o antigo da sua família, com manto e coroa de Príncipe, e tendo como suporte os dois lobos desenfreados da mesma família brasão, concedendo-lhes por graça especial o uso do Brasão Nacional no centro do já referido brasão, de acordo com o desenho que o acompanha.
 Artigo 6. Os príncipes de Iturbide terão o direito de usar o cocar nacional sem chama e o botão com a coroa de seu príncipe.

Nomeação 

Josefa foi nomeada co-tutora de seus sobrinhos os príncipes Agostinho e Salvador durante o Segundo Império Mexicano. A princesa teve um excelente relacionamento com a Imperatriz Carlota e o Imperador Maximiliano I, expressando a esperança de que Maximiliano "se livrasse dos bajuladores em sua comitiva e permanecesse em seu posto".

Nos últimos dias da vida do Imperador Maximiliano I, prisioneiro, doente e já condenado à morte, o Imperador enviou a Josefa uma sentida carta de despedida e pouco depois, seu corpo caiu crivado de balas por um pelotão de execução, exatamente como seu pai havia caído, 42 anos e 11 meses antes, o Imperador Agostinho I.

Com a queda do Segundo Império Mexicano e a partida da Imperatriz Carlota, para a Europa, a relação entre Josefa e a imperatriz manteve-se sempre até à demência total em termos amigáveis ​​e afetuosos. Em 23 de abril de 1868, a ex-soberana escreveu da Bélgica.Minha queridíssima amiga: envio-lhe uma lembrança de nosso amado imperador, porque sei que você é digno de possuí-la. Anexei outros dois para seus sobrinhos, Salvador e Agustín, de quem foi tutor, e quando o segundo for mais velho, tenho certeza de que apreciará. Nem preciso dizer o quanto fiquei feliz ao saber da pensão regular que Salvador recebe, do pequeno Agustín e das outras notícias que você me deu. Junto também uma pequena medalha de prata, que o Papa abençoou, e peço-lhe que a use em memória de mim e de nossa mãe universal. Espero que você tenha a bondade de enviar os outros dois, em meu nome, a Agustín e Salvador, e espero que ambos o usem como memória de mim e para que permaneçam sob a proteção da Santíssima Virgem. Eu permaneço, meinha querida amiga, seua amiga e prima afetuosa

ㅤ ㅤㅤㅤㅤ             Charlotte da BélgicaEm 1865 foi condecorada com a Ordem Imperial de São Carlos, criada por Maximiliano em 10 de abril de 1866 para premiar exclusivamente mulheres que se destacassem no serviço comunitário. A ordem homenageou São Carlos Borromeu, o santo padroeiro da Imperatriz Carlota, que a chefiava. Foi dividido em duas classes: Grande Cruz (para um máximo de 24 damas mexicanas e no exterior para damas de casas reais) e Cruz ou Pequena Cruz (sem qualquer limite).Caro Pepa, desejando manifestar-lhe o nosso particular afecto, temos o prazer de lhe enviar a insígnia da Grã-Cruz da Nossa Imperial Ordem de São Carlos [...] Receba os sentimentos de apreço com que somos os seus mais afectos

Maximiliano de Habsburgo e Carlota da Bélgica

Títulos e honraria

Títulos e estilos 

 22 de dezembro de 1814 – 22 de junho de 1822: Dona Josefa de Iturbide
 22 de junho de 1822 – 19 de março de 1823: Sua Alteza, a Princesa Josefa do México
 19 de março de 1823 – 16 de setembro de 1865: Dona Josefa, Princesa do México
 16 de setembro de 1865 – 5 de dezembro de 1891: Sua Alteza, a Princesa Josefa de Iturbide

Honraria 
 Grã-Cruz da Ordem Imperial de São Carlos

Morte 
Dona Josefa de Iturbide, faleceu, a única de todos os filhos do Imperador Agostinho I do México que sobreviveu. Seus últimos anos foram passados ​​na Cidade do México, totalmente retraídos, raramente saindo de seu quarto no Hotel Comonfort, onde morava. Ela morava acompanhada de empregadas. Seu caráter era sério, como era natural, não podendo esquecer o crime iníquo que a tornou órfã. Vários governos fizeram justiça à princesa de Iturbide, decretando que lhe fosse paga uma pensão regular, que era o único recurso de que dispunha. Josefa e a cobriu de atenção. A gravidade durou alguns dias, embora ele estivesse sofrendo de alguns males há algum tempo. Ele expirou como crente, com todos os sacramentos da Igreja. Poucos amigos compareceram ao funeral. O cortejo fúnebre foi modesto e simples, sendo seu corpo enterrado no Panteón de la Villa de Guadalupe,

El Tiempo, Jornal do México.

Casa de Iturbide
Nascidos em 1814